Coppa Intercontinentale 1982 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1982 – edizione del torneo di pallacanestro